Kresa ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Kresa (1648–1715), böhmischer Mathematiker und Jesuit
 Jessica Kresa (* 1978), US-amerikanische Wrestlerin